Pobiedziska – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pobiedziska
 Pobiedziska – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim
 Pobiedziska – dawna gromada
 Pobiedziska – stacja kolejowa w Pobiedziskach, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Dekanat pobiedziski, Pobiedziska Letnisko, Huragan Pobiedziska